

Caratteristiche tecniche 
È un centrale.

Carriera 
Cresciuto nelle giovanili dell' ha esordito il 24 febbraio 2017 in occasione di un match di Copa Sul-Minas-Rio vinto 3-1 contro il .

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 5 novembre 2022.

Note

Collegamenti esterni